Gallesia är ett släkte av kermesbärsväxter. Gallesia ingår i familjen kermesbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kermesbärsväxter
Gallesia